Sira puede referirse a:

Şıra, bebida no alcohólica típica de Turquía.
Sira, ciudad de la India en el estado de Karnataka.
Syrah, una variedad de vid.